Perlis – stato della Malasya
 Alan Perlis – informatico statunitense
 Julius Perlis – scacchista polacco naturalizzato austriaco